Lylysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lylysaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Lylysaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Lylysaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Lylysaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar